«Волна» — российский женский футбольный клуб из города Нижний Новгород, основан в сентябре 1987 году и изначально назывался «Горьковчанка». Тот коллектив успел принять участие в нескольких турнирах всесоюзного масштаба.

В марте 1989 года на предварительном этапе 3-го розыгрыша на приз еженедельника «Собеседник», проходившем в Москве горьковская команда провела четыре матча (одна ничья и три поражения), не сумев ничего противопоставить московской «Станке» — 0:5, каунасскому «Спорткомбинату» — 0:4, ереванской «Наири» — 0:1 и сыграв вничью с днепропетровским «Днепром» — 1:1.

В том же году «Горьковчанка» сыграла в групповом турнире Чемпионата ВДФСОП. Заняв 9 место из 10 участников попала на турнир за 19-е место, но от участия в нём отказалась по финансовым причинам. И тем не менее в 1-ом Чемпионате России команда могла заявиться в Первую лигу, но финансы к началу чемпионата были не найдены и команда заявилась во вторую лигу.

В 1990 году город Горький сменил название на Нижний Новгород, а команда стала именоваться «Волна».

С 1992 года выступала в первой лиге чемпионата России. Сезон 1994 года оказался последним сезоном выступления нижегородской «Волны» в первенстве России. Из-за финансовых проблем команда прекратила существование.

В 1995 году игроки перешли в МФЖК "Виктория" Нижний Новгород и приняли участие в Чемпионате России по мини-футболу.

Статистика выступлений

Чемпионаты СССР и России

Кубок России 
 1992 | 1/16 | Волна — СиМ (Москва) 0:1

 1993 | 1/16 | Волна — ЦСК ВВС (Самара) 1:11  Гальмина

 1994 | 1/32 | Волна — Казань (Казань) 4:0 , , , 
 1994 | 1/16 | Волна — Идель (Уфа) 0:0 (пен. 4:2)
 1994 | 1/8 | Сююмбике-Зилант (Зеленодольск) — Волна 2:0

Прежние названия 
 «Горьковчанка» (Горький) — 1987—1990
 «Волна» (Нижний Новгород) — 1991—1994

Игроки 
 Алла Сметанина - игрок сборной России

Достижения 
 5 место в Первой лиге в 1994 году.
 7:0 — самая крупная победа, одержанная в 1992 году над «Волной» из Санкт-Петербурга.

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Нижнего Новгорода